SS106 oder SS 106 steht für:
 Strada Statale 106 Jonica, Staatsstraße in Italien

SS-106 steht für:
 USS S-2 (SS-106), US-amerikanisches Unterseeboot

SS106